Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Karlovacké župě. Nachází se zde celkem 651 sídel, z toho 5 měst, 17 středisek opčin, 610 trvale obydlených vesnic a 19 opuštěných vesnic.

Zaniklé vesnice 
 Baići (Netretić)
 Cvetišće (Ozalj)
 Gornji Poloj (Barilović)
 Gudalji (Ozalj)
 Hrastovica Vivodinska (Ozalj)
 Jamarje (Rakovica)
 Kamenci (Ozalj)
 Koranski Lug (Rakovica)
 Kunčani (Ozalj)
 Malinci (Ozalj)
 Novi Dol (Barilović)
 Popovići Žumberački (Ozalj)
 Rabinja (Slunj)
 Račak (Netretić)
 Rajakovići (Ozalj)
 Sadilovac (Rakovica)
 Selakova Poljana (Vojnić)
 Šebreki (Karlovac)
 Trnovi (Cetingrad)

Reference 

Chorvatské seznamy
Karlovacká župa
Karlovacká župa